Bold est un adjectif anglais et un nom propre anglais qui peuvent faire référence à :

Mot anglais 
 bold, adjectif de la langue anglaise qui signifie, dans son usage courant, « courageux », « vaillant » ;
 bold, adjectif anglais qui signifie « gras », en typographie, pour parler d’une police d'écriture.

Toponyme 

 Bold, paroisse civile anglaise située dans le Merseyside, en Royaume-Uni.

Hydronyme 
 , nom anglais de la rivière  de Roumanie dans le Județ de Buzău.

Patronyme 

 Alan Bold (1943-1998), poète, biographe et journaliste écossais.

Marine 
 , pour Her Majesty Ship Bold, nom de différents navires de la Marine royale britannique ;
 , pour United States Navy Bold, nom de différents bâtiments de la marine de guerre des États-Unis.

Technologie 
 BlackBerry Bold, téléphone intelligent de la gamme BlackBerry conçu et fabriqué par la société canadienne RIM.
 Le Pillenwerfer, ou BOLD, système de contre mesure allemand de type leurre anti-sonar, utilisé par les sous-marins au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Divers 
 bold, chaîne de télévision de la Société Radio-Canada dédiée au divertissement.
 , marque de lessive et d'assouplissant de la multinationale américaine Procter & Gamble.
 Bold, mouvement américain pour l'amélioration de l'accompagnement à la naissance et à la maternité

Patronyme anglais